Государственный архив Львовской области — основное архивное учреждение Львовской области, в архиве находятся документы за 1787—1999 года.

История 
Изменение названия архива:
 Львовский областной исторический архив (1909—1941)
 Государственный архив Львовской области (1941—1958)
 Львовский областной государственный архив (1958—1980)
 Государственный архив Львовской области (с 1980 года).

Фонд 
Архив содержит фонды учреждений и организаций периода Австро-Венгрии (1784—1918), Польши межвоенного периода (1918—1939); периода присоединения западноукраинских земель к УССР (1939—1941), периода войны (1941—1945), послевоенных времен (1945—1991). Документы архива освещают экономический, политический и культурный развитие Львовской и Дрогобычской областей.

Фонды учреждений периода господства Австро-Венгрии содержат сведения о деятельности органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции. Особую ценность имеют фонды Львовского магистрата, вузов; фонда Дирекции полиции во Львове содержит ценные документы по истории общественно-политических отношений во Львове (революционное движение, деятельность общественно-политических организаций, история прессы).

Фонды советского периода содержат документы органов государственной власти от облисполкомов в сельских советах, областных судов и прокуратур, статистических и финансовых учреждений, промышленных предприятий, банков, транспорта, вузов и школ Львовской области, научно-исследовательских институтов, творческих союзов, личные фонды.

Фонды учреждений и организаций периода нацистской оккупации (1941—1944) сохранились не полностью. Особый интерес исследователей вызывают фонды губернаторства дистрикта Галиции, Львовского и Дрогобычского окружных старост, Львовского городского староства, Команды украинской полиции во Львове, биржи труда, Бюро по вербовке населения на работу в Германию и некоторые другие.

В архиве находятся:
 5 069 фондов, 2 367 069 личных дел за 1784—1999 года;
 7 922 единиц научно-технической документации за 1964—1985 года;
 1 577 единиц кинодокументов за 1959—1986 года;
 39 309 единиц фотодокументов за 1946—1993 года;
 555 единиц фонодокументов за 1960—1995 года.

Примечания

Литература 
 Путівник по фондах партійних організацій Львівської та Дрогобицької областей / Державний Комітет архівів України. Державний архів Львівської області — Львів, 2003. — 136 с. — (Серія «Архівні зібрання України: Путівники»)
 Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — C. 337—349
 Фонди Державного архіву Львівської області як джерело краєзнавчих досліджень
 Сизоненко Г. С. Львовский областной государственный архив // Научно-информационный бюллетень. — 1950. — № 1. — С. 22-24.

Архивы Украины
Львов
Львовская область